Craxi:
 Bettino Craxi
 Bobo Craxi
 Stefania Craxi